Мэри Истмен (; урождённая Хендерсон (); , Уоррентон, Виргиния, — , Вашингтон) — американская писательница.

Биография 
Мэри Хендерсон родилась в Уоррентоне, штат Виргиния, в 1818 году, в семье богатого плантатора. Внучка Томаса Тракстона. Когда её отец был назначен хирургом в военной академии, Мэри переехала с семьёй в Вест-Пойнт. Там она в 1835 году вышла замуж за офицера и художника  (ей было тогда 17, а ему — 27 лет, это был его второй брак). Как впоследствии отмечала М.Хендерсон в своем романе «Хижина тёти Филлис» (1852), она принадлежала к числу потомков  и выросла в обществе рабовладельцев.

В 1841 году капитан Истмен был назначен командующим  в штате Миннесота и прожил там с семьёй несколько лет. Мэри воспользовалась ситуацией для изучения жизни и быта индейских племён сиу, обитавших в районе форта, результатом чего стал выход её знаменитой книги «Дакота, или жизнь и легенды индейцев сиу, обитающих возле форта Снеллинг» (, 1849), которую проиллюстрировал Сет Истмен. Среди индейских легенд, собранных Мэри, была легенда о смерти любимой дочери вождя сиу, «». Эта легенда не отражала тогдашних реалий: в то время слово «вайнона», что на языке сиу означает «первенец», не использовалось в качестве имени собственного, а племена сиу не использовали титулы типа «принцесса». М.Истмен направила свою книгу в Конгресс США в 1849 году, она была помещена в библиотеку Конгресса и в настоящее время доступна на сайте проекта «Гутенберг».

После завершения миссии в форте Снеллинг семья Истмен переехала в Вашингтон. После выхода в 1852 году нашумевшей книги Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», направленной против рабовладения в США, Мэри Истмен написала в ответ книгу «Хижина тёти Филлис, или жизнь на Юге как она есть» (, 1852), мгновенно ставшую бестселлером: было продано от 20 до 30 тысяч экземпляров; книга Истмен стала одним из самых популярных произведений жанра «Анти-Том».

Публикации 
 «Dacotah, or life and legends of the Sioux» (Нью-Йорк, 1849);
 «American aboriginal portfolio» (Филадельфия, 1853);
 «Chicora and other regions of the conquerors and the conquered» (Филадельфия, 1854).
 «Aunt Phillis’s cabin» (Филадельфия, 1852)

Примечания

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Британника» 
 

Писатели-индеанисты
Лингвисты XIX века